Die Fraueneishockey-Endrunde der Saison 1985/86 war in Deutschland die 3. Endrunde der Frauen, in der der Deutsche Meistertitel vergeben wurde. Die Mannschaft der EHC Eisbären Düsseldorf konnte sich – wie im Vorjahr – im Finale durchsetzen – diesmal gegen die Mannschaft von EC Bergkamen.

Organisation 
Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund.

Qualifikation zur Endrunde

Nordrhein-Westfalen

Vorrunde

Finalrunde

Baden-Württemberg

Bayern

Endrunde

Teilnehmer 
 ESV Kaufbeuren
 EC Bergkamen
 EHC Eisbären Düsseldorf
 EV Füssen
 Kölner Eishockeydamen
 DEC Eishasen Berlin

Gruppe A 
 ESV Kaufbeuren – EV Füssen 4:5
 Kölner Eishockeydamen – ESV Kaufbeuren 4:4
 EV Füssen – Kölner Eishockeydamen 4:6

Gruppe B 
 EHC Eisbären Düsseldorf – EC Bergkamen 3:3
 Eishasen Berlin – EHC Eisbären Düsseldorf 3:12
 EC Bergkamen – Eishasen Berlin 3:0

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Damit ist der EHC Eisbären Düsseldorf Deutscher Meister der Frauen 1986.

Weblinks 
 
 

1986
Bundesliga, Frauen 1985